La gara di slalom gigante parallelo femminile dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino, in Cina, si è svolta l'8 febbraio presso il Genting Snow Park sito a Zhangjiakou. 

Il titolo olimpico è andato alla ceca Ester Ledecká, gia detentrice del titolo, vincente davanti all'austriaca Daniela Ulbing e alla slovena Glorija Kotnik.

Risultati

Qualificazione

Fase ad eliminazione diretta

Collegamenti esterni 

 
 

Slalom gigante parallelo femminile